Amerikai Egyesült Államok
 Twin Lakes (Adams megye, Colorado)
 Twin Lakes (Lake megye, Colorado)
 Twin Lakes (Florida)
 Twin Lakes (Georgia)
 Twin Lakes (Indiana)
 Twin Lakes (Iowa)
 Twin Lakes (Kern megye, Kalifornia)
 Twin Lakes (Lake megye, Kalifornia)
 Twin Lakes (Santa Cruz megye, Kalifornia)
 Twin Lakes (Minnesota)
 Twin Lakes (Ohio)
 Twin Lakes (Washington)
 Twin Lakes (Wisconsin)